Парадіс — заміська резиденція, сад в стародавній Персії.

 Марія Парадіс (1778—1839) — перша жінка, що здійснила сходження на гору Монблан.
 Марія Терезія Парадіс (1759—1824) — австрійський композитор, музикант.
 Ванесса Параді (нар.22 грудня 1972) — французька співачка, актриса і фотомодель.

Також 
 Парадіс — офіційний коктейль Міжнародної асоціації барменів на основі джина, абрикосового лікеру та апельсинового соку.